Az 1991-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságnak Görögország fővárosa, Athén adott otthont 1991. augusztus 17. és augusztus 24. között, 12 csapat részvételével. Az Eb-t a jugoszláv válogatott nyerte, története során először. A magyar csapat az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapat négy darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az első három helyezett jutott a középdöntőbe, a negyedikek a 13–16. helyért játszhattak egy újabb csoportban.

A középdöntőben a csoportkörből továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a többi azonos helyen végző csapat egymással játszott a további helyosztókon.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1991-es női vízilabda-Európa-bajnokság

F1991
Európa-bajnokság F